Erlet ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Erlet (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Erlet (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Erlet (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Erlet (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft der Gemeinde Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:

 Erledt